El término Urano puede referirse a:

 Urano (mitología): en la mitología griega, el dios primordial del cielo.
 Urano (planeta): planeta del sistema solar, el séptimo más próximo al Sol.
 Urano (escultura): escultura de 1933 del artista español Pablo Gargallo.
 Operación Urano: maniobra militar de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
 Uranus: película de 1990 protagonizada por Gérard Depardieu.
 ''Uranus (EP): disco del grupo Shellac.

Enlaces externos